Sonnwendjoch bezeichnet zwei Berge Tirol:
 Vorderes Sonnwendjoch (), Rofan
 Hinteres Sonnwendjoch (), Bayerische Voralpen

Siehe auch:
 Sonnjoch (), Karwendel